Cuvântul termen se referă fie la o unitate lexicală de vorbire, la un cuvânt, sau la o unitate de timp având delimitări clar specificate.

Legislație contractuală 
Termenii unui contract se referă la toate aspectele, limitările și condițiile care sunt incluse în contract și pentru care contractul este valabil, incluzând nume, locuri, referiri spațiale și temporale, respectiv definirea unor noțiuni care ar putea fi altfel ambigue.

Unitate lingvistică 
 În terminologie (studiul termenilor unei anumite limbi naturale sau al unui anumit limbaj), un "termen" este un cuvânt sau un grup de cuvinte care este utilizat într-un context specific având un anumit înțeles. 
 Termenii specifici sunt denumiți termeni tehnici sau termeni artistici, depinzând de domeniul de utilizare.

Denumire geografică
Termen, Brig, comună în cantonul Valais, Elveția

Vezi și 
 Termen (drept)
 Termen cert
 Termen de grație
 Termen de garanție
 Termen de încercare
 Termenele juridice
 Termen (matematică)
 Termeni asemenea
 Termenii unei fracții
 Termenii unei proporții
 Termenii unui polinom
 Termen spectral
 Termeni grecești referitori la iubire 
 Termeni navali

Legături externe 
 Dicționar de termeni lingvistici, Gheorghe Constantinescu-Dobridor, Editura Teora, 1998